Maisnières és un municipi francès, situat al departament del Somme i a la regió dels Alts de França. L'any 1999 tenia 505 habitants.

Situació 

Maisnières, situat a la ribera del riu Vimeuse, es troba a l'oest del departament del Somme.

Administració 
L'alcalde del municipi és Bernard Thiebault (2001-2008).

Història

Demografia

Llocs d'interès

Vegeu també 
 Llista de comunes del Somme

Enllaços externs 
 Maisnières al lloc web de l'INSEE
 Poblacions més properes a Maisnières
 Maisnières a WikiMapia

Municipis del cantó de Gamaches